P27 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 27, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament